Деветини може да се отнася за:

 (деветина) – парчетата на цялото, когато същото е разделено на девет равни части.
 Помен за починал, който се прави на деветия ден след смъртта.
 Начин за подреждане на прясно окосена ръж на снопове – 2 реда по 4 снопа, поставени на кръст, и 1 отгоре. Известно още като дукузарлами.

Вижте също 
 Бабини деветини - идиоматичен израз